HMS Royal Oak har åtta fartyg i Royal Navy döpts till efter trädet Royal Oak som Karl II gömde sig i under sin flykt från landet under engelska inbördeskriget:

HMS Royal Oak, var ett 76-kanoners andra klass linjeskepp sjösatt 1664 och sattes i brand av holländarna 1667 i räden på Medway.
HMS Royal Oak, var ett 70-kanoners tredje klass linjeskepp sjösatt 1674, ombyggd 1690, 1713 och 1741. Efter hennes ombyggnad 1741 klassades hon som en 64-kanoners fjärde klass linjeskepp. Hon var ett fängelseskepp mellan 1756 och 1763 och skrotades 1764.
HMS Royal Oak, var ett 74-kanoners tredje klass linjeskepp sjösatt 1769 och användes som fängelseskepp 1796. Hon omdöptes till HMS Assistance år 1805 och skrotades 1815.
HMS Royal Oak, skulle vara en 74-kanoners tredje klass linjeskepp men omdöptes till HMS Renown före hennes sjösättning 1798.
HMS Royal Oak, var ett 74-kanoners tredje klass linjeskepp 1809, på hamnservice från 1825 och skrotades 1850.
HMS Royal Oak, var en pansarklädd fregatt sjösatt 1862 och såldes 1885.
HMS Royal Oak, var ett slagskepp av Royal Sovereign-klass sjösatt 1892 och skrotades 1914.
HMS Royal Oak, var ett slagskepp av Revenge-klass sjösatt 1914 och sjönk 1939 i Scapa Flow.